Gaśno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Gaśno – osada leśna (gajówka) w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin